Dybowski ist der Familienname folgender Personen:

 Benedykt Dybowski (1833–1930), polnischer Naturforscher und Arzt 
 Jean Dybowski (1856–1928), französischer Botaniker und Agronom
 Michael Dybowski (* 1941), deutscher Polizeibeamter, Polizeipräsident in Essen und Düsseldorf
 Stefan Dybowski (* 7. Dezember 1953 in Berlin), deutscher katholischer Theologe und Domkapitular in Berlin
 Tomasz Dybowski (1923–2009), polnischer Jurist